Robert Speck est un nom pouvant désigner:

 (1909-1979), joueur roumain de handball olympique
Robert Speck (1915-1972), homme politique canadien, maire de Mississauga

Voir aussi

Speck, Robert